Bundesglied bezeichnet das Mitglied eines Bundes, insbesondere
 den Mitgliedstaat eines Staatenbundes oder einer anderen zwischenstaatlichen Organisation,
 den Gliedstaat eines Bundesstaates, historisch insbesondere die Gliedstaaten des Deutschen Reiches.